Сууре-Яниский район — административно-территориальная единица в составе Эстонской ССР, существовавшая в 1950—1959 годах. Центр — Сууре-Яни. Площадь района в 1955 году составляла 924,3 км².

История 
Сууре-Яниский район был образован в 1950 году, когда уездное деление в Эстонской ССР было заменено районным. В 1952 году район был включён в состав Пярнуской области, но уже в апреле 1953 года в результате упразднения областей в Эстонской ССР район был возвращён в республиканское подчинение.

В 1959 году Сууре-Яниский район был упразднён.

Административное деление 
В 1955 году район включал 1 город (Сууре-Яни), 1 посёлок городского типа (Выхма) и 7 сельсоветов: Арьяндиский, Вастемыйсаский, Калисооский, Мыйсакюлаский, Олуствереский, Соомевереский, Тяаксиский.

Примечания 

Районы Эстонской ССР